Paréhotep (vagy Rahotep) két ókori egyiptomi vezír neve II. Ramszesz uralkodása alatt:

 I. Paréhotep, 
 II. Paréhotep.